

Palmarès

Competitive highlights
GP: Grand Prix; CS: Challenger Series; JGP: Junior Grand Prix

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni